Izvadak iz Nacionalnog programa djelovanja za mlade (NPDM)

Društveni položaj mladih osoba ustavno je zaštićena kategorija. Štoviše, njegovo stalno unapređivanje Ustavom RH je zadana dužnost države što opravdava svrstavanje ove kategorije u red ustavnih vrijednosti. Dužnost u pitanju ne iscrpljuje se jednokratno, već se radi o obligatornom i stalnom nastojanju na stvaranju sve boljih uvjeta - socijalnih, kulturnih, odgojnih, materijalnih i drugih - za ostvarivanje prava na dostojan život. 
Posebno mjesto mladih u društvu, a posebno značajnu ulogu mladih u izgradnji njegovog demokratskog i civilnog usmjerenja, zajednice europskih zemalja prepoznaju već nekoliko desetljeća, kako Vijeće Europe, tako i Europska unija.
Mladi su šansa za ovu državu koji mogu mijenjati hrvatsko društvo. 
Djeci i mladima moraju biti pružene sve mogućnosti skladnog razvoja u sigurnom i povoljnom okružju,  kao i kvalitetno obrazovanje i praksa.

Vanjske poveznice 
Mreža mladih Hrvatske
Nacionalni program djelovanja za mlade PDF

Odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj